Aleksandra Maletić (1982) – politica serba
 Darko Maletić (1980) – calciatore bosniaco
 Đorđe Maletić (1816-1888) – poeta, scrittore e drammaturgo serbo
 Ivana Maletić (1973) – politica croata
 Sanja Maletić (1973) – cantante bosniaca
 Stanija Maletić (1980) – pallavolista serba
 Stefan Maletić (1987) – calciatore dei Paesi Bassi di origine bosniaca
 Marko Maletić (1993) – calciatore bosniaco